Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Wesley Koolhof e Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-5, 7-68.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)

  Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)
  Marcel Granollers /  Nikola Mektić (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

Wildcard 

  Marcelo Demoliner /  Miomir Kecmanović (primo turno)
  Taylor Fritz /  Nick Kyrgios (primo turno)

  Mackenzie McDonald /  Reilly Opelka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2019